SRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sierra Leone (Sierra Leone)
 Shah Rukh Khan – attore, produttore cinematografico e personaggio televisivo indiano